Олег Минасович Слепцов (род. 29 января 1954, Москва) — российский певец и солист ансамбля «Самоцветы», доцент Академии классического искусства по классу джазовый вокал.

Биография 
Олег Слепцов родился в Москве 29 января 1954 года в музыкальной семье, что и предопределило будущую профессию мальчика. Любимой игрушкой артиста являлся концертный рояль, у которого ребёнок проводил всё свободное и несвободное время. В 3 года начал работать моделью во Всесоюзном Доме Моделей на Кузнецком Мосту, принимал участие в Советско-французских Показах. В 7 лет утвердили на съемки в нескольких киноработах. К примеру, «Три часа в дороге» Эдмонда Кеосаяна, который получил Спец. Приз Каннского Кинофестиваля. Также в возрасте семи лет проявляет талант дизайнера и модельера. Начали шить свою собственную линию одежды не только для себя, но и для других. Первые джинсы А.Маршала, концертные и повседневные наряды В.Преснякова, Д. Маликова и всех солистов гр. «Самоцветы» — дело рук Олега Слепцова.

Деятельность 
 Певец получил блестящее музыкальное образование, с отличием окончив музыкальную школу и Музыкальное Училище при Московской Консерватории по классу фортепиано. Благодаря совету друга Игоря Саруханова, Олег Слепцов начинает брать уроки вокала у Выдающегося Педагога Миры Коробковой.
 Впоследствии заканчивает у неё Училище имени Гнесиных и Государственную Классическую Академию им. Маймонида. Некоторое время работал в ресторане у Леонида Геллера и в варьете «Союз» у Юрия Черенкова.
 В 1981 году получил приглашение от Юрия Маликова в ансамбль «Самоцветы», в котором работает и по сей день, успешно гастролируя.
 В 1991 г. создал группу «Теле-поп-шоу», в которой участвовали: Джимми Джи, мистер Босс, Юла, Алексей Первушин. В этом же году на студии «Союз» был записан и выпущен альбом «Ночь». Параллельно Олег работал в коллективе Дмитрия Маликова, в котором не только пел, но и профессионально танцевал.
 В настоящее время органично сочетает концертную деятельность с преподавательской (доцент Академии классического искусства по классу джазовый вокал).
 В марте 2019 года в Московском Международном Доме Музыки с успехом прошел юбилейный концерт Олега Слепцова «65. Неотправленные письма». 
 13 сентября 2019 года успешно прошёл слепые прослушивания на проект Первого канала «Голос 60+», к Олегу повернулись все 4 наставника и Слепцов выбрал команду Валерии.

Личная жизнь 
26 января 2016 года женился на американской гражданке, приехавшей в США из Украины.

Видео (в составе гр."Самоцветы") 
 Прошлогодние глаза (1997)
 Мой адрес — Советский Союз (2010)
 Это Москва (2010)
 Снег Рождества (2010)
 Снег Рождества (2012 HD)
 Любовь-Вода (2015)
 Сталинградская Площадь в Париже (2020)

Дискография (в составе группы «Самоцветы») 
20 ЛЕТ СПУСТЯ (1996 год)
 Всё, что в жизни есть у меня
 Не надо печалиться
 Чернобровая дивчина
 Увезу тебя я в тундру
 Миг первой любви
 Школьный бал
 Попурри
 Удивительные кони
 Мой адрес — Советский Союз

МЫ СТАЛИ ДРУГИМИ (1997 год)
 Колоколенка
 Не задавайте нам вопросы
 Прошлогодние глаза
 Бездомная кошка
 Аксинья
 Ты моею станешь
 Рег-тайм на Титанике
 Трава-лебеда
 Престиж
 Горячее тело
 Мальчик и девочка
 Аладдин
 Мы стали другими
 Снег Рождества

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (2003 год)
 Лето-лето
 Я люблю этот мир
 Не повторяется такое никогда
 Рассвет-закат
 Прощай
 Дрессировщик
 Как мы любили
 Бамовский вальс
 Будьте счастливы
 Али-баба
 Бумажный кораблик
 Салют
 Наверно не судьба
 Горький мед
 Верба

КОЛОКОЛЕНКА (2003 год)
 Колоколенка
 Снег Рождества
 Аксинья
 Бездомная кошка
 Ты моею станешь
 Престиж
 Регтайм на Титанике
 Мы стали другими
 Горячее тело
 Мальчик и девочка
 Трава-лебеда
 Прошлогодние глаза
 Алладин
 Не задавайте нам вопросов

САМОЦВЕТЫ В ОКРУЖЕНИИ ЗВЕЗД (2012 год)
 Вызываю огонь на себя (сольная композиция Олега Слепцова)
 Сталинградская площадь (группа "Самоцветы)

НЕИЗДАННОЕ (В составе гр."Самоцветы")
 Подмосковье
 Море Любви
 Песня Дрессировщика

Сольные композиции 
 Останься со мною
 Хочу забыть, но не могу
 Пусть
 Жизнь, меня, бей, бей
 Lady in red
 И я покину суету
 Geogia on my mind
 Наедине с тобой
 На встречу солнечной весне
 Cream
 На бульварах в городе
 Ночь
 Танцуй
 Дуэт
 Queen

Ссылки 
 Официальный Сайт Олега Слепцова
 Официальный Сайт группы Самоцветы
 Official Youtube
 Странный брак солиста «Самоцветов»

Музыканты по алфавиту
Музыканты ВИА «Самоцветы»